

Geografia

Austria 
 Fischbach – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Luksemburg 
 Fischbach – gmina w kantonie Mersch
 Fischbach – miejscowość w gminie Heinerscheid

Niemcy 
 Badenia-Wirtembergia
 Fischbach - dzielnica gminy Schluchsee w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Fischbach  - dzielnica gminy Ummendorf w powiecie Biberach
 Fischbach - dzielnica gminy Niedereschach w powiecie Schwarzwald-Baar 
 Fischbach – dzielnica miasta Friedrichshafen w Powiecie Jezioro Bodeńskie
 Bawaria
 Fischbach - dzielnica miasta Ebern
 Fischbach - dzielnica miasta Kronach
 Fischbach – dzielnica miasta Nittenau
 Fischbach – dzielnica Norymbergi
 Fischbach am Inn - dzielnica gminy Flintsbach am Inn
 Fischbach - dzielnica gminy Weidenberga
 Fischbach – obszar wolny administracyjnie w powiecie Norymberga
 Hesja
 Fischbach – dzielnica miasta Kelkheim (Taunus)
 Fischbach - dzielnica miasta Bad Schwalbach w powiecie Rheingau-Taunus
 Fischbach - dzielnica miasta Alsfeld w powiecie Vogelsberg
 Fischbach - dzielnica gminy Hauneck w powiecie Hersfeld-Rotenburg
 Nadrenia-Palatynat
 Fischbach – gmina w powiecie Birkenfeld
 Fischbach – gmina w powiecie Kaiserslautern
 Fischbach bei Dahn – gmina w powiecie Südwestpfalz
 Fischbach-Oberraden – gmina w powiecie Eifel Bitburg-Prüm
 Saara
 Fischbach-Camphausen – dzielnica gminy Quierschied
 Saksonia
 Fischbach – dzielnica gminy Arnsdorf w powiecie Budziszyn
 Turyngia
 Fischbach/Rhön – gmina w powiecie Wartburg
 Fischbach – dzielnica gminy Emsetal w powiecie Gotha
 Fischbach – dzielncia miasta Eisenach
 Fischbach – dzielnica miasta Schleusingen w powiecie Hildburghausen

Szwajcaria 
 Fischbach – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Willisau
 Fischbach-Göslikon – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Bremgarten

Osoby 
 Ingrid Fischbach (ur. 1957), niemiecka polityk (CDU)
 Johann Fischbach (1797-1871), malarz
 Tadeusz Fiszbach (ur. 1935) – polski polityk, dyplomata.